

Echipa națională de fotbal a Insulei Niue a reprezentat Niue în competițiile fotbalistice organizate Confederația de Fotbal din Oceania. Nu a fost afiliată FIFA. A jucat numai două meciuri, la Fotbal la Jocurile Pacificului de Sud din 1983, unde a fost învinsă de naționala din Papua Noua Guinee cu 0-19 și de reprezentativa Tahitiului 

Echipe naționale de fotbal din Oceania